est un genre éteint de Lissamphibiens, de la famille des Albanerpétontidés. C'est le plus ancien et le plus primitif albanerpétontidé connu.

Systématique 
Le genre Anoualerpeton a été créé en 2003 par ,  et Denise Sigogneau-Russell.

Liste d'espèces 
Selon  :
  Anoualerpeton priscus Gardner, Evans & Sigogneau-Russell, 2003
  Anoualerpeton unicus Gardner, Evans & Sigogneau-Russell, 2003 - espèce type

Présentation 
Des fossiles des deux espèces ont été trouvés : Anoualerpeton priscus dans les formations Forest Marble et Kilmaluag du Bathonien (Jurassique moyen) en Angleterre et en Écosse, et Anoualerpeton unicus qui est le seul albanerpetontidé attesté provenant du Gondwana.

Étymologie 
Le nom Anoualerpeton est composé d'Anoual, le nom de la ville du Haut Atlas marocain, près de laquelle les vestiges de l'espèce type Anoualerpeton unicus ont été trouvés, et du substantif grec ancien , herpeton, « animal rampant », souvent utilisé dans les noms génériques des amphibiens fossiles. 

Les épithètes priscus et unicus signifient "ancien" et "unique" en latin, ce qui fait référence aux faits qu’Anoualerpeton priscus est géologiquement le plus ancien albanerpétontidé, et qu’Anoualerpeton unicus est le seul albanerpetontidé présent sur l'ancien grand continent sud du Gondwana.

Morphologie 

Anoualerpeton n'a pas de caractéristiques propres uniques (autapomorphies), mais se caractérise par une mosaïque de caractéristiques qui relèvent exclusivement soit des Albanerpetontidae, soit de Celtedens. Ainsi, la marge occlusale des maxillaires et des dents est convexe en vue labiale et linguale ; d'autre part, les dents du tiers médian de la rangée sont les plus longues, et ne sont autrement connues que de l'espèce Albanerpeton nexuosus. L'aspect interne du frontal azygique, c'est-à-dire l'extrémité de l'os résultant de la fusion des structures frontales appariées à l'origine, est flanqué de l'os nasal et pointe vers la pointe du museau, tout en se rétrécissant en pointe. Les bords latéraux de cet élément frontal azygique sont conçus comme une sorte de rainure dans laquelle s'engagent les bords de la nasalia (langue et rainure), qui se produisent tous deux chez Albanerpeton mais pas chez Celtedens. De plus, le rapport longueur-largeur du frontal est relativement important et le frontal est en forme de cloche plutôt que triangulaire en vue dorsale et ventrale, caractéristiques qu’Anoualerpeton ne partage qu'avec Celtedens mais pas avec Albanerpeton.

Les deux espèces du genre Anoualerpeton diffèrent principalement par l'emplacement de la fosse suprapalatine. Il s'agit d'une dépression de la face interne (face linguale) de la partie du prémaxillaire qui atteint le toit du crâne (pars dorsalis). Chez Anoualerpeton priscus, la fosse suprapalatine se situe dans le bord médial de l'ouverture nasale externe. Chez Anoualerpeton unicus, cependant, il se trouve dans une position plus médiane, à l'extérieur du bord de l'ouverture nasale externe.

Inscription spatiale 
Comme d'usage pour les Albanerpetontidae, les restes d’Anoualerpeton proviennent tous de zones de découverte dites à microvertébrés, c'est-à-dire d'os isolés et relativement petits obtenus en broyant et en tamisant des échantillons de la roche sédimentaire dans laquelle ils étaient incrustés.

L'espèce plus ancienne, Anoualerpeton priscus, est originaire du lit de mammifères de Kirtlington (aussi appelée « couche de mammifères de Kirtlington »), dans la partie la plus basse de la formation de Forest Marble du Bathonien située au centre de l'Angleterre. Le lit de mammifères de Kirtlington est le gisement de microvertébrés le plus riche de la carrière de calcaire située à l'ouest de Kirtlington, à environ  au nord d'Oxford. Il s'agit d'une marne argileuse faiblement consolidée, qui s'est probablement déposée dans un milieu marécageux et contient, entre autres, des dents de dinosaures et de mammaliaformes précoces. Le matériel de Kirtlington, classé comme Anoualerpeton priscus, était autrefois attribué aux genres Albanerpeton ou Celtedens. En 2020, une paire connectée de prémaxillaires similaires à ceux d’Anoualerpeton priscus a été signalée dans la formation de Kilmaluag de l'île de Skye, en Écosse. Le dépôt est équivalent en âge au lit de mammifères de Kirtlington, et on pense qu'il s'est déposé dans une lagune côtière.

L'espèce la plus jeune, Anoualerpeton unicus, qui est aussi l'espèce type du genre, a été identifiée dans la faune microvertébrée de la formation de Ksar Metlili dans le Haut Atlas oriental. La localité est située au sud de la province de Talsint au Maroc, à environ  à l'est de la ville d'Anoual. Le gisement est situé dans une lentille de calcaire non marin enchâssée dans des sédiments marins dans la partie supérieure des dites Couches Rouges. Ces sédiments marins ont été datés de manière incertaine par les coccolithophoridés au Berriasien, mais ont également été considérés comme du Tithonien. On trouve également à Ksar Metlili des dinosaures et, en raison de l'âge géologique inférieur, également des représentants du groupe-couronne des mammifères (Mammalia).

Phylogénie

Publication originale

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Lissamphibien préhistorique
Genre d'amphibiens fossile
Taxon fossile décrit en 2003
Paléontologie au Royaume-Uni
Paléontologie au Maroc
Albanerpetontidae